Camino Real (deutsch Königsweg) ist der Name folgender Straßen in den spanischen Kolonien in Amerika: 

 Camino Real de Castilla de Oro, Landverbindung über den Isthmus von Panama
 Camino Real (Kolumbien), Reit- und Fahrweg von Girardot nach Bogotá
 El Camino Real de Tierra Adentro, von Mexiko-Stadt nach Santa Fe
 Camino Real (Chile), von Valdivia zur Insel Chiloé
 Camino Real (Río de la Plata), von Potosí nach Buenos Aires
 El Camino Real, Weg von San Diego nach Sonoma

Camino Real bezeichnet:
 Camino Real, Theaterstück von Tennessee Williams
 El Camino Real, Komposition von Alfred Reed
 Camino Real, Hotelbauten von Ricardo Legorreta
 Camino Real Huatulco, Hotelbau von Juan Sordo Madaleno

Siehe auch:
 Camino del Rey (deutsch Weg des Königs), Klettersteig in Spanien